Hiroki Yamada, jap. 山田大起 (ur. 19 maja 1982) – japoński skoczek narciarski. W Pucharze Świata wystartował po raz pierwszy 22 stycznia 2000 i zajął 46. pozycję.

Do reprezentacji narodowej włączył go Vasja Bajc, ówczesny trener reprezentacji Japonii. 22 grudnia 2001 w Predazzo zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. 26 grudnia 2001 w Pucharze Kontynentalnym w Sankt Moritz był drugi. Znalazł się w kadrze na Turniej Czterech Skoczni.

Najdłuższy skok, jaki oddał w życiu to 176 metrów uzyskane na mamuciej skoczni w Oberstdorfie w sezonie 2003/2004.

Jest rekordzistą skoczni Grajski grič w słoweńskim Velenje. 7 lipca 2000 oddał tam skok na odległość 96 metrów.

Igrzyska Olimpijskie 
 Indywidualnie
 2002  Salt Lake City/Park City – 33. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 2002  Salt Lake City/Park City – 5. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 24.
 sezon 2003/2004: 43.
 sezon 2004/2005: 58.
 sezon 2005/2006: 73.
 sezon 2008/2009: 90.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2001/2002 – 24.
 2002/2003 – 70.
 2003/2004 – 29.
 2005/2006 – 69.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002 – 40.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2000 – 43.
 2001 – 48.
 2004 – 40.
 2005 – 46.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Osiągnięcia Hiroki Yamady na oficjalnej stronie FISu
 Dane o skoczku w serwisie skijumping.pl

Japońscy olimpijczycy
Japońscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Nagano